Die Scottish Football League Division Two wurde 1972/73 zum 67. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 67. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1972/73 traten 19 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz. Die Meisterschaft gewann der FC Clyde, der sich zusammen mit dem Zweitplatzierten Dunfermline Athletic den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 28 Treffern wurde Brian Third vom FC Montrose.

Statistik

Abschlusstabelle

Weblink 
 Scottish Division Two 1972/73 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1972/73
1972 73